Torneig de tennis masculí: ATP Shenzhen Open 2017
 Torneig de tennis femení: Shenzhen Open 2017